Almost in Love () — альбом-сборник американского певца Элвиса Пресли, вышедший в 1970 году.

Об альбоме 
В диск вошли песни из последних кинофильмов Пресли, а также сингл «U.S. Male», — ни одна из песен ранее не была выпущена на долгоиграющей пластинке. В рамках этой концепции ранее был выпущен сборник «Let's Be Friends». Альбом занял 65-е место в американском хит-параде.

Список композиций 
 Almost in Love
 Long Legged Girl (With the Short Dress On)
 Edge of Reality
 My Little Friend
 A Little Less Conversation
 Rubberneckin'
 Clean up Your Own Backyard
 U.S. Male
 Charro!
 Stay Away Joe

Ссылки 
 Almost In Love на discogs.com 

Альбомы Элвиса Пресли